Бур-ле-Валанс:

 Бур-ле-Валанс — коммуна во Франции, в регионе Рона-Альпы, департамент Дром.
 Бур-ле-Валанс — кантон округа (фр. arrondissement) Валанс во Франции, в регионе Рона-Альпы. Департамент округа — Дром.